Аба̀к може да се отнася за:

 абак (архитектура) – плоча в дорийския ордер; елемент от архитектурен ред
 абак (сметало) – дъска за смятане в Древността и Средновековието